Исламская лига, мусульманская лига:

 Всеиндийская мусульманская лига — политическая партия, призывавшая к разделу Британской Индии и выделению из её состава мусульманского государства.
  — филиал мусульманской лиги Индии.
 Всемирная исламская лига — организация, созданная в 1962 году по инициативе Саудовской Аравии и активном участии США.
  — политическая партия в Западной провинции Эритреи.
  — политическая партия в Эритреи.
  — политическая партия в Пакистане, отколовшаяся от Всеиндийской мусульманской лиги.
 Пакистанская мусульманская лига (Н) — одна из самых крупнейших политических партий Пакистана.
 Пакистанская мусульманская лига (К) — националистическая политическая партия, основанная в 2002 году.